Znaki zodiaku – seria monet kolekcjonerskich zainicjowanych przez Narodowy Bank Ukrainy w 2006 do 2008 roku.

Seria zawiera następujące monety:

Przypisy 

Serie monet